Slovo Merkur má více významů:

 Merkur (mytologie) – bůh obchodu, posel bohů etc. v římské mytologii
 Merkur (planeta) – první planeta sluneční soustavy
 Merkur (stavebnice) – česká mechanická stavebnice
 Muzeum Merkur – muzeum stavebnice Merkur v Polici nad Metují
 Merkur (filatelie) – rakousko-uherská poštovní známka z roku 1850
 Merkur (kosmická kabina) – kosmická kabina vyvíjená v projektu SSSR Almaz
 Merkur (spolek) – organizace českých obchodníků
 Merkur (přírodní památka) – přírodní památka v okrese Chomutov
 Merkur (vydavatelství) – bývalé československé hudební vydavatelství z Prahy
 Merkur (televizor) – televizory Tesla 4160AB Merkur a 4162AB Merkur 2
 Merkur (odrůda jablek) – kultivar jabloně domácí
 Merkur (obchodní řetězec) – obchodní řetězec v Rakousku
 Palác Merkur – funkcionalistická budova v Praze
 rtuť – chemický prvek označovaný v alchymii slovem merkur

v kultuře
 Ve znamení Merkura – československý televizní seriál

Externí odkazy